El Torneig de Nottingham 2022, oficialment conegut com a Rothesay Open Nottingham 2022 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany als WTA 250 de la WTA. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de juny de 2022 al Nottingham Tennis Centre de Nottingham, Regne Unit.

La tennista brasilera Beatriz Haddad Maia va aconseguir el doblet després de guanyar els títols individual i de dobles femenins, a la vegada que també fou el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022